Malfatti es un apellido italiano y puede referirse a:

 Anita Malfatti (1889–1964), pintora brasileña,
 Arnaldo Malfatti (1893-1968), dramaturgo argentino
 Franco Maria Malfatti (1927-1991), político italiano
 Gian Francesco Malfatti (1731-1807), matemático italiano
 Giovanni Malfatti (1775-1859), médico italiano

Otros usos
 Comisión Malfatti, Comisión Europea presidida por Franco Maria Malfatti (1970-1972)